Joseph Grech ist der Name folgender Personen:

* Joseph Grech (Sportschütze) (* 1935), maltesischer Sportschütze
 Joseph Angelo Grech (1948–2010), maltesischer Bischof